

Patronymie
 Famille belge du XIV.
 Jacques Baguet est un saxophoniste français. 
 Pierre-Christophe Baguet (1955- ) est un homme politique français.
 Serge Baguet (1969-2017) est un coureur cycliste belge.